Daniel-Jean Colloredo né le  à Nanterre, est un comédien français.

Théâtre 
 1982 : Dames, clercs et chevaliers, écrit et mis en scène par Jean-François Chatillon, théâtre Maurice Ravel de Paris.
 1983 : Balthazar, Trotte-Menu et les autres de Jean Daniel, mise en scène de Jean-François Chatillon, théâtre des Templiers.
 1984 : Trotte-Menu et Fongibus le bolet de Jean Daniel, mise en scène de Jean-François Chatillon, théâtre des Templiers.
 1984 : Trotte-Menu et le Grand Chêne de Daniel Jean, mise en scène de Jean-François Chatillon, pelouse de Reuilly.
 1984 : Festival Courteline d'après Georges Courteline, mise en scène de Jean-François Chatillon, théâtre de Dix heures.
 1984 : Un bain de ménage de Georges Feydeau, mise en scène de Jean-François Chatillon, théâtre de Charenton.
 1984 : Mon Isménie d'Eugène Labiche, mise en scène de Jean-François Chatillon, théâtre de Charenton.
 1985-1987 : Le Mystère de la carpe jaune de Jean Daniel, mise en scène de Jean-François Chatillon, Théâtre du petit Montparnasse.
 1986 : Les Fourberies de Scapin de Molière, mise en scène de Gérard Savoisien, théâtre Firmin Gémier, Antony et Fontanhaus, Berlin.
 1986-1987 : La Fleur cerf-volant de Jean Daniel, mise en scène de Jean-François Chatillon, théâtre de la Plaine.
 1987 : La Délaissée de Max Maurey, mise en scène de la Compagnie Buki, théâtre du Tintamarre.
 1988 : Viande froide de Maria Ducceschi, mise en scène de Antoine Valette, théâtre du Blimp, Nice.
 1988-1992 : La Perle du corsaire, écrit et mis en scène par Jean Daniel, théâtre du Tintamarre, nomination aux PIAFS 1990.
 1989-1990 : Le Trésor de la murène de Jean Daniel, mise en scène de Jean-François Chatillon, théâtre Mouffetard.
 1989-1991 : Les Péripatéticiens, écrit et mis en scène par Maria Ducceschi.
 1990 : Le Bourgeois gentilhomme de Molière, mise en scène de Jean-Pierre Bouvier, festival de Pau et de Versailles.
 1990 : Les Landes enchantées, écrit et mis en scène par Jean Daniel, théâtre du Tintamarre.
 1990 : Les Aventures de Larsouille et Moscardin, écrit et mis en scène par Jean Daniel, théâtre de la Gaîté.
 1991-1994 : Crise de foi de Benoît Vitse, mise en scène de Patrice Vrain Perrault.
 1992 : Qui va à la chasse de Bruno Druart, mise en scène de Didier Long, théâtre Rive Gauche.
 1993 : La Princesse d'Élide de Molière, mise en scène de Annie Lavedan, théâtre du musée Guimet.
 1993 : Gisèle et Robert de Jimmy Lévy, mise en scène de Roland Marchisio et Élise Laborie, Le Splendid.
 1993 : Un jour le Pont-Neuf, écrit et mis en scène par Annie Lavedan, festival de Saint-Girons.
 1993 : Sacré Georges d'André Gillard, mise en scène de Michel Jeffrault.
 1994 : Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, mise en scène de Didier Long, festival de Gorze : Ragueneau
 1995 : Madame Sans-Gêne de Victorien Sardou, mise en scène de Didier Long, festival de Gorze : Napoléon.
 1996 : Faust de Johann Wolfgang von Goethe, mise en scène de Didier Long, Festival de Gorze : Faust et Méphistophélès.
 1996-1997 : Vive l'amour de Bruno Druart, mise en scène d'Éric Chabot, théâtre d'Edgar, Paris.
 1997 : L'Envol des mammouths, écrit et mis en scène par Éric Le Roch, théâtre de Neuilly sur Seine.
 1997 : Gros Chagrins de Benoît Vitse, mise en scène de Patrice Vrain Perrault, théâtre d'Edgar.
 1998 : Les Contes du chat perché de Marcel Aymé, mise en scène de Gilbert Guilbaud, théâtre de l'Atelier.
 1998 : La Comtesse d'Escarbagnas de Molière, mise en scène d'Annie Lavedan, festival de Saint-Girons : La Comtesse.
 1998 : Les Fourberies de Scapin de Molière, mise en scène de Jean-François Chatillon : Géronte.
 1999 : La Nuit des rois de William Shakespeare, mise en scène de Jean-François Chatillon : Sir André.
 2000 : Becket ou l'Honneur de Dieu de Jean Anouilh, mise en scène de Didier Long, théâtre de Paris : Le Roi de France.
 2001 : Ma femme est folle de Jean Barbier, mise en scène de Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé, théâtre des Nouveautés.
 2001-2002 : Faut-il tuer le clown ? de Jean-François Champion, mise en scène de Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé, Comédia.
 2003-2004 : Théorbe de Christian Siméon, mise en scène de Didier Long, Petit Théâtre de Paris.
 2004 : Décalage horaire de John Graham, mise en scène de Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé, Comédie de Paris.
 2004 : Le Talon d'Achille de Ron Clark et Sam Bobrick, mise en scène d'Éric Delcourt, Comédie de Paris.
 2005 : Home Sweet Home de Terrence McNally, mise en scène de Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé, théâtre de la Porte-Saint-Martin.
 2005 : Love ! Valour ! Compassion ! de Terrence McNally, mise en scène de Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé, théâtre de la Porte-Saint-Martin.
 2005-2006 : Stationnement alterné de Ray Cooney, mise en scène de Jean-Luc Moreau, théâtre de la Michodière.
 2007 : Vive bouchon de Jean Dell et Gérald Sibleyras, mise en scène de Jean-Luc Moreau, théâtre Actuel.
 2007-2008 : Le Clan des divorcées, écrit et mis en scène par Alil Vardar, théâtre de la Grande Comédie.
 2009-2011 : L'Ingénu de Voltaire, mise en scène de Arnaud Denis, théâtre Actuel.
 2009-2011 : La Cage aux folles de Jean Poiret, mise en scène de Raymond Acquaviva, théâtre de la Porte-Saint-Martin
 2012 : Plein la vue, Théâtre de la Michodière
 2013 : Le Président normal, ses femmes et moi, théâtre Tristan Bernard
 2018 : Toc Toc de Laurent Baffie, Le Palace (Paris)
 2018 : Quoi d'neuf docteur? de Maxime, mise en scène Roland Marchisio, théâtre Daunou
 2018 : L'Idiot d’après Dostoïevski, mise en scène et adaptation théâtrale Thomas le Douarec, Théâtre 14 Jean-Marie Serreau
2018 : La Très Jolie Trilogie de Laurent Baffie, Le Splendid
 2019 : La Moustâche de Sacha Judaszko et Fabrice Donnio, mise en scène Jean-Luc Moreau, Le Splendid
 2019 - 2020 : Gina et Cléopâtre de Olivier Macé et Ariane Bachelet, mise en scène Olivier Macé, tournée et théâtre Tête d'Or
 2022 : The canapé de Patrice Leconte, mise en scène Jean-Luc Moreau, tournée.
 2023 : Irrésistible Offenbach de Bruno Druart et Patrick Angonin, mise en scène Anne Bourgeois, théâtre de Passy

Filmographie

Cinéma 
 2005 : Quartier V.I.P. : Le maître d'hôtel Enghein
 2009 : Commis d'office : Le banquier suisse
 2015 : La Vie très privée de Monsieur Sim de Michel Leclerc : Gabriel.
2017 : Raid Dingue : Le directeur de la banque

Télévision 
 1994 : Nestor Burma (15 épisodes)
 1995 : Commandant Nerval
 1995 : Tendre Piège
 1996 : Le bourgeois se rebiffe
 1996 : Un an de réflexion
 1997 : Un malade en or
 1998 : Les Cerises sur le gâteau
 2000 : La Juge des enfants
 2000 : Chacun chez soi : Homme péniche
 2000 : L'Impasse du Cachalot
 2000 : Les Bœuf-carottes : le malade à l'hôpital (1 épisode)
 2001 : Pas vu, pas pris : Maître Ronsard
 2001 : La Juge Beaulieu : Brigoles
 2001 : Double jeu
 2001 : Paris selon Moussa
 2002 - 2016 : Le juge est une femme : le médecin légiste
 2003 : Joséphine, ange gardien : le médecin
 2004 : L'Abbaye du revoir : le médecin
 2004 : Juliette Lesage, médecine pour tous : Luc Joyaux (1 épisode)
 2005 : Léa Parker (1 épisode)
 2005 : Les Clés du paradis
 2006 : Samantha oups !
 2007 : Avocats et Associés : l'agent immobilier (1 épisode)
 2008 : Versailles, le rêve d'un roi : Alexandre Bontemps
 2009 : La Tache
 2009 : Joséphine, ange gardien (épisode Ennemis jurés) : l'examinateur
 2011 : La Cage aux folles : Tabaro
 2012 : La smala s'en mêle : Marolles
 2012-2017 : Nos chers voisins : M. Jombier

Doublage 
 1984-2007 : Le Petit Dinosaure : un des jumeaux
 2007-2008 : Moi et mon public : Josh Gad : Ryan Church
 2009-2020 : Modern Family : Eric Stonestreet : Cameron Tucker
 2011 : Super Hero Family : légiste (Keith Blaney)

Liens externes 

Acteur français de cinéma
Acteur français de doublage
Naissance en février 1956
Naissance à Nanterre
Naissance dans le département de la Seine